Glorieta de Pirámides - rotonde in het district Arganzuela, Madrid
 Pirámides (metrostation) - metrostation bij bovenstaande rotonde